Jean Lapierre peut désigner :
 Jean Lapierre, syndicaliste canadien ;
 Jean Lapierre (1922-2014), chef d’orchestre français ;
 Jean Lapierre, né Jean-Charles Lapierre, (1956-2016), politicien fédéral canadien et chroniqueur politique québécois.